Lavette peut faire référence à :
 En Suisse romande, une lavette est un carré de tissu éponge simple de 15 à 20 cm de côté, qui sert à la toilette. Le terme s'utilise aussi pour désigner les gants de toilette. 
 Un morceau de tissu servant à faire la vaisselle, ou à nettoyer.
 Un quartier appelé « La Vett » abrégé du nom Servette situé en Suisse à Genève.

Patronyme 
 Bettye Lavette (1946-), une chanteuse de soul américaine.